Lucio Cornelio Balbo fu il nome di due personaggi della storia romana, zio e nipote:
Lucio Cornelio Balbo, eminente personaggio spagnolo, alleato di Gaio Giulio Cesare, ottenne la cittadinanza romana, venne difeso da Marco Tullio Cicerone e fu console nel 40 a.C.;
Lucio Cornelio Balbo, ottenne una vittoria sui Garamanti, fu l'ultimo personaggio non legato alla famiglia imperiale a celebrare un trionfo e costruì il teatro di Balbo con l'annessa Crypta Balbi.